Андре́й Сиде́льников: Сидельников, Андрей Анатольевич (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Сидельников, Андрей Геннадьевич (род. 1980) — российский футболист, вратарь.
 Сидельников, Андрей Никанорович (1895—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сидельников, Андрей Николаевич (род. 1973) — российский театральный режиссёр и актёр.